Gory, nome in lusaziano inferiore di Guhrow, comune della Germania nel Brandeburgo
Gory, comune del Mali nel circondario di Yélimané